Sandizell bezeichnet

 Sandizell (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Sandizell (Adelsgeschlecht), altes bayerisches Adelsgeschlecht
 Wasserschloss Sandizell, Stammsitz dieser Familie